Stalker w prawie karnym to osoba, która komuś się naprzykrza lub prześladuje.
 Stalkerzy – bohaterowie powieści Piknik na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich i innych książek osadzonych w nurcie fantastyki postapokaliptycznej.
 Stalker – film Andrieja Tarkowskiego na podstawie powieści Piknik na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich.
 S.T.A.L.K.E.R. – seria gier komputerowych inspirowana powieścią Piknik na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich oraz katastrofą w Czarnobylu.
 Stalker – brytyjski film z 2010
 Stalker – irlandzki film z 2012
 Stalker – nigeryjski film z 2016
 Stalker – amerykański serial telewizyjny stacji CBS